71-й отдельный танковый батальон, воинское подразделение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Сформирован на Южном фронте в октябре 1941 года на базе остатков материальной части 15 стрелковой дивизии и 47-й танковой дивизии.  

В действующей армии с 06.08.1941 года по 05.07.1942 года. Принимал участие в наступлении под Харьковом в мае 1942 года,

Полное название  

71-й отдельный танковый батальон

Подчинение  
 Южный фронт - на 01.10.1941 года.
 Юго-Западный фронт на 01.01.1942 года.
 Юго-Западный фронт, 9-я армия на 01.07.1942 года.

Командиры    
 ???

Внешние ссылки    
 Справочник
 Справочник на сайте клуба "Память" Воронежского госуниверситета
 О действиях 2 мк. в начальный период войны

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году